Ста́йер ( — букв. выносливый человек) — спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции. Стайерские дистанции — от 3000 метров и длиннее. Дистанции меньше 3000 метров называются средними дистанциями. В отдельных дисциплинах стайерского бега спортсменов могут также называть более узкими терминами: полумарафонец, марафонец или сверхмарафонец. Поскольку легкоатлет может участвовать в забегах на разные дистанции, или даже принимать участие в небеговых видах, то под термином «стайер» в первую очередь нужно понимать одну из предрасположенностей человека.

По аналогии с лёгкой атлетикой в ряде других циклических видов спорта используется термин стайер.

См. также 

 Бег на длинные дистанции

Примечания 

 
Терминология лёгкой атлетики